Rajkumar ist der Name folgender Personen:

 Rajkumar (1929–2006), indischer Schauspieler
 Puneeth Rajkumar (1975–2021), indischer Schauspieler und Sänger
 Vivek Rajkumar (* 1986), indischer Pokerspieler

Rajkumar bezeichnet:

 Titel des ältesten Sohns eines Maharajas, siehe Indische Adelsprädikate
 Eine Ausbildungsstätte für selbige hieß im kolonialen Indien Rajkumar College, siehe Chiefs’ College.
 Rajkumar (Volk), rajputische Volksgruppe